Il termine precessione fa riferimento al cambiamento di direzione dell'asse di un oggetto in rotazione.

Fisica
Precessione – cambiamento della direzione dell'asse di rotazione di un oggetto
Precessione di Larmor – precessione dei momenti magnetici di elettroni, nuclei atomici e atomi intorno a un campo magnetico esterno

Astronomia
Precessione degli equinozi – precessione dell'asse di rotazione terrestre
Precessione anomalistica – variazione della linea degli apsidi dell'orbita di un corpo celeste
Precessione del perielio – variazione delle orbite ellittiche dei pianeti con spostamento graduale del perielio
Precessione del perielio dell'orbita di Mercurio – variazione dell'orbita ellittica di Mercurio con spostamento graduale del suo perielio